Лепанто, он же Нафпактос — город в Греции на северном побережье Коринфского залива.

Битвы 
Название Битва при Лепанто может относиться к трём битвам:

 Битва при Зонкьо, она же Битва при Сапьенце или Первая битва при Лепанто — во время Венециано-Османской войны 1499−1503 годов в 1499 году.
 Битва при Модоне, также носит название Вторая битва при Лепанто — во время Венециано-Османской войны 1499−1503 годов в 1500 году.
 Собственно Битва при Лепанто — поражение флота Османской империи христианским союзом (Священной лигой) в 1571 году.

В древней истории битвой у Лепанто также называют битву при Нафпактосе, которая произошла во время Пелопоннесской войны.

Четыре художника назвали свои картины «Битва при Лепанто». Сюжеты изображают битву 1571 года:
 «Битва при Лепанто» Паоло Веронезе, находится в Дворце дожей в Венеции
 «Битва при Лепанто» Андреа Вичентино, находится в Дворце дожей в Венеции
 «Битва при Лепанто» неизвестного художника
 «Битва при Лепанто» Карпофоро Танкала (1676), находится в Доминиканской церкви в Вене

Известна также гравюра Фернандо Бертелли, носящая название «Битва при Лепанто»

См. также 
 Деспотат Ангелокастрон и Лепанто